Il Canadian Championship 2023 sarà la sedicesima edizione del Canadian Championship organizzata dalla Canadian Soccer Association.

Il torneo si svolgerà nei mesi tra aprile e giugno e la squadra vincitrice del torneo, oltre ad aggiudicarsi la Voyageurs Cup, si qualifica per la CONCACAF Champions League 2024.

Formato 
La formula adottata in questa stagione prevede un primo turno preliminare a cui partecipano dodici squadre: una di MLS, otto della CPL e le tre rappresentanti di League1 Ontario, PLSQ e League1 British Columbia. Le sei vincitrici si uniscono nei quarti di finale alle finaliste dell'edizione 2022. Gli accoppiamenti nel tabellone sono stati creati in base al criterio della prossimità geografica.
In questa edizione esordiscono tre nuove squadre: il  (CPL), il  (L1BC) e il  (PLSQ).

Date

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Canadian Premier League 2023

Calcio nel 2023
2023